Герой Киргизской Республики () — высшая степень отличия Киргизской Республики. Была учреждена 16 апреля 1996 года законом «Об учреждении государственных наград Киргизской Республики». По состоянию на июнь 2022 года известны имена 28 награждённых званием Героя Киргизской Республики.

Положение о высшей степени отличия «Герой Киргизской Республики» 
Положение о высшей степени отличия Герой Киргизской Республики было утверждено 10 июля 1996 года указом президента Киргизии. В соответствии с этим положением

Матерям, чьи дети удостоились высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры», вручается орден «Матери-героини».

Особый знак «Ак-Шумкар» 
Особый знак «Ак-Шумкар» изготавливается из золота и представляет собой симметричную звезду, состоящую из восьми лучей верхнего уровня, образующих круг диаметром 40 мм, и шестнадцати лучей нижнего уровня, образующих круг диаметром 30 мм. Очертания лучей, граней и форма звезды напоминают вершины гор и раскрытые горные тюльпаны. Центральный диск звезды обрамлён рельефным серебряным лавровым венком. В центре диска помещено изготовленное из серебра накладное рельефное изображение священного «Ак-Шумкара». Колодочка представлена в форме тумара, где на красном эмалевом поле помещён рельефный рисунок тюндюка.

Список Героев Киргизской Республики 
 Тугельбай Сыдыкбеков, писатель — Указ от 4 февраля 1997 года, за выдающийся вклад в сокровищницу духовной культуры кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности;
 Чингиз Айтматов, писатель — Указ от 4 февраля 1997 года, за выдающийся вклад в сокровищницу национальной культуры, широкую популяризацию духовных ценностей кыргызского народа на международной арене, активную общественную деятельность;
 Тургунбай Садыков, скульптор — Указ от 4 февраля 1997 года, за выдающийся вклад в развитие монументального искусства, основание национальной школы скульпторов и активную общественную деятельность;
 Салижан Шарипов, космонавт — Указ от 3 февраля 1998 года, за выдающийся вклад в международное освоение космоса, личное мужество и патриотизм;
 Турдакун Усубалиев, государственный деятель — Указ от 14 октября 1999 года, за выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана;
 Сабира Кумушалиева, артистка кино и театра, народная артистка Кыргызской Республики — Указ от 6 ноября 2000 года, за выдающийся вклад в развитие кыргызского театрального искусства и кино;
 Курманбек Арыков, монтажник стальных и железобетонных конструкций Нижне-Нарынского филиала акционерного общества «Нарынгидроэнергострой» — Указ от 22 августа 2002 года, за самоотверженный плодотворный труд на строительстве гидроэлектростанций Нарынского каскада, значительный вклад в развитие экономического потенциала Кыргызской Республики;
 , бригадир комплексной бригады Нижне-Нарынского филиала акционерного общества «Нарынгидроэнергострой» — Указ от 22 августа 2002 года, за самоотверженный плодотворный труд на строительстве гидроэлектростанций Нарынского каскада, значительный вклад в развитие экономического потенциала Кыргызской Республики;
 Асанхан Джумахматов, дирижёр, композитор — Указ от 26 января 2003 года, за выдающийся вклад в развитие профессионального музыкального искусства республики, активную общественную деятельность;
 Мамбет Мамакеев, хирург, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики — Указ от 24 ноября 2004 года, за выдающийся вклад в развитие здравоохранения республики, активную общественную деятельность;
 Абсамат Масалиев, государственный деятель — Указ от 25 июня 2005 года, за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом Кыргызстана, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности;
 Суйунбай Эралиев, поэт — Указ от 27 октября 2006 года, за выдающийся вклад в сокровищницу духовной культуры кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности;
 Сооронбай Жусуев, поэт — Указ от 13 февраля 2007 года, за выдающийся вклад в сокровищницу национальной культуры, развитие духовных ценностей кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности;
 Тологон Касымбеков, писатель — Указ от 13 февраля 2007 года, за выдающийся вклад в сокровищницу национальной культуры, развитие духовных ценностей кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности;
 Эрнст Акрамов, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, директор Научного центра реконструктивно-восстановительной хирургии — Указ от 16 ноября 2009 года, за выдающийся вклад в развитие здравоохранения республики, активную общественную деятельность;
 Кулийпа Кондучалова, государственный и общественный деятель Кыргызской Республики — Указ от 18 сентября 2010 года, за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана;
  (посмертно), государственный и общественный деятель Кыргызской Республики — Указ от 27 октября 2010 года, за выдающийся вклад в сокровищницу духовной культуры кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности;
 Исхак Раззаков (посмертно), государственный и общественный деятель Кыргызской Республики — Указ от 29 декабря 2010 года, за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, а также учитывая, что его заслуги не были оценены в свое время;
 Алисбек Алымкулов, министр по делам молодёжи Кыргызской Республики — Указ от 28 августа 2011 года, за выдающийся вклад в защиту демократических ценностей, единства народа, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности и непоколебимое мужество;
 Бексултан Жакиев, народный писатель Кыргызской Республики — Указ от 28 августа 2011 года, за выдающийся вклад в духовную культуру кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности;
 Миталип Мамытов, заведующий кафедрой нейрохирургии додипломного и последипломного образования Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева — Указ от 28 августа 2011 года, за выдающийся вклад в развитие здравоохранения республики, активную общественную деятельность;
 Таштанбек Акматов, государственный и общественный деятель, фермер, труженик — Указ от 12 марта 2013 года, за большой вклад в развитие Кыргызской Республики, выдающийся пример неустанного труда на благо страны;
 , манасчи — Указ от 30 мая 2014 года, за исключительные личные заслуги в деле сохранения великого эпоса «Манас» и других эпических произведений, а также выдающийся вклад в обогащение исторического и культурного наследия народа Кыргызстана;
 Алмазбек Атамбаев — Указ от 27 ноября 2017 года, за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской Республики, а также проявленные политическую волю и мужество;
 Торобай Кулатов (посмертно), советский государственный и партийный деятель — Указ от 28 августа 2019 года, за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом Кыргызстана, патриотизм и беззаветную преданность родине;
 Султан Ибраимов (посмертно), советский государственный и партийный деятель — Указ от 28 августа 2019 года, за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, а также беззаветное служение отечеству;
 Жусуп Абдрахманов (посмертно), советский государственный и партийный деятель — Указ от 31 августа 2021 года, за выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана и в связи со 120-летием со дня рождения;
 Ахматбек Суюмбаев (посмертно), советский государственный и партийный деятель — Указ от 31 августа 2021 года, за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, беззаветное служение Отечеству;
 Апас Джумагулов, государственный деятель — Указ от 1 сентября 2022 года, за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана;
 Медетхан Шеримкулов, государственный деятель, член Совета аксакалов Организации тюркских государств — Указ от 1 сентября 2022 года, за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана;
 Камчыбек Ташиев, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики — Указ от 1 сентября 2022 года, за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана;
 Арстанбек Дуйшеев (посмертно), советский государственный и партийный деятель — Указ от 1 сентября 2022 года, за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана;
 Болотбек Шамшиев (посмертно), кинорежиссёр, сценарист — Указ от 1 сентября 2022 года, за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Примечания

Ссылки 
 Ордена и медали Киргизской Республики

Награды Киргизии
Высшие государственные награды
Герои (звание)